Дов Левин
 Левин, Дов (1925—2016) — израильский историк, социолог и педагог.
 Левин, Дов — израильский юрист.